Stadion Mladost (in alfabeto cirillico Младост, "gioventù" in molte lingue slave) è il nome di diversi stadi situati nell'Europa orientale:

Stadion Mladost – stadio di Kruševac in Serbia.
Stadion Mladost – stadio di Lučani in Serbia.
Stadion Mladost – nome con cui era conosciuto lo Stadio Blagoj Istatov di Strumica in Macedonia del Nord.
Stadion Mladost – stadio di Čakovec in Croazia.